Экблад — фамилия. Известные носители:

 Экблад, Аарон (род. 1996) — канадский профессиональный хоккеист, защитник. Чемпион мира 2015 года.
 Экблад, Финн-Эгил (1923—2000) — норвежский миколог, специалист по дискомицетам.